XKC steht für:
 Jaguar XKC, britischer Rennsportwagen auf Basis des Jaguar XK 120, siehe Jaguar C-Type

xkc steht für:
 Kho′ini (ISO-639-3-Code), Dialekt der Nordwest-Iranischen Tati-Sprache

Abkürzung